Тепевахе има више значења:

 Тепевахе (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Тепевахе (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепевахе (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепевахе (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепевахе (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепевахе, Гранха Авикола (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепевахе (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепевахе (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тепевахе (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тепевахе (Коатекас Алтас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тепевахе (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тепевахе (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тепевахе (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тепевахе (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тепевахе (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Тепевахе (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тепевахе (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тепевахе (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Тепевахе (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику